Le mot « partition », dérivé du latin partitio, a perdu son sens initial de division au profit du mot « partage » en français. Un temps utilisé pour désigner le résultat d'un partage, il est depuis essentiellement utilisé dans des contextes spécialisés.

Nom commun 
 Héraldique
 Une partition est une manière de diviser un écu ou une pièce.

 Histoire
 Une partition est l'établissement des frontières de deux États ou plus par découpage d'un territoire, comme la partition des Indes (donnant lieu au film Partition) ou les partitions de la Pologne.

 Informatique
 Une partition est une partie d'un disque dur matériel destinée à accueillir un système de fichiers. Par extension, chacune des différentes parties obtenues après le découpage d'un serveur est appelée partition logique dans le cadre de la virtualisation.
 Dans une base de données, une partition est une division logique en plusieurs parties indépendantes. Voir aussi : Partitionnement (Oracle)
 Sur quelques systèmes d'exploitation de mainframes intermédiaires (comme MFT ou DOS/VSE pour les IBM 360 et 370), on nommait partition toute zone de mémoire de taille fixe préallouée par le système pour y faire tourner des programmes.

 Mathématiques et informatique théorique
 Une partition d'un ensemble est un ensemble de parties non vides deux à deux disjointes et dont la réunion constitue l'ensemble de départ.
 Une partition d'un entier est une décomposition de cet entier comme somme de nombres entiers strictement positifs, à ordre près des termes.
 Une partition de l'unité est une famille de fonctions continues à valeurs réelles positives et définies sur un même espace topologique, telles qu'en tout point de cet espace la somme des valeurs des fonctions soit égale à 1.
 Le partitionnement de données consiste à regrouper des données en plusieurs groupes homogènes.
 Le partitionnement de graphe consiste à découper un graphe en optimisant certains critères. 

 Musique
 Une partition est la transcription écrite des caractéristiques du son musical, permettant à des interprètes de reproduire ce son au moyen des instruments ou des voix désignés par le compositeur. Par métonymie, le terme est devenu synonyme de l'œuvre musicale elle-même.
 Une partition est une procédure acoustique par écoute des battements d'intervalles, mise en œuvre par l'accordeur de piano, l'harmoniste-facteur d'orgue, le claveciniste pour partager l'octave (ou autre intervalle de référence) en douze demi-tons égaux ou inégaux, suivant un tempérament déterminé; l'octave ainsi partagée sert ensuite de référence pour l'accord du reste de l'instrument à sons fixes sur lequel ils travaillent.

 Physique
 Une fonction de partition est une grandeur fondamentale qui englobe les propriétés statistiques d'un système à l'équilibre thermodynamique.

Nom propre 
 Partition est un film de Vic Sarin (2007), avec Jimi Mystri, Kristin Kreuk et Neve Campbell, qui concerne la partition de l'Inde.

Bibliographie 
 Henri-Claude Fantapié : Restituer une œuvre musicale, de l'œuvre imaginée à l'œuvre partagée. Éd L'Harmattan, 2009, 237 p.

Voir aussi